Mourão peut désigner :

Toponyme 
au Portugal :
Mourão, ville et municipalité située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
Mourão, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Mourão ci-dessus ;
Mourão, paroisse civile de la municipalité de Vila Flor, située dans le district de Bragance et la région Nord.

Patronyme 
Jaqueline Mourão, cycliste, fondeuse et biathlète belgo-brésilienne.
Olímpio Mourão Filho, général brésilien.